Llista d'asteroides del 136.001 al 137.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 136001–136100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 136101–136200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 136201–136300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 136301–136400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 136401–136500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 136501–136600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 136601-136700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 136701-136800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 136801-136900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 136901-137000 [ modifica]